Juan Martín del Potro deteneva il titolo ma è stato sconfitto ai quarti di finale dal lettone Gulbis.

Tomáš Berdych batte in finale Marin Čilić con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Juan Martín del Potro (quarti di finale)
 Andy Murray (quarti di finale)
 Tomáš Berdych (campione)
 Richard Gasquet (secondo turno)

  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
  Tommy Haas (secondo turno)
  Michail Južnyj (primo turno)
<li>  Grigor Dimitrov (secondo turno)

Wildcard 

  Thiemo de Bakker (primo turno)
  Jesse Huta Galung (primo turno)

  Andy Murray (quarti di finale)
  Igor Sijsling (semifinale)

Qualificati 

  Paul-Henri Mathieu (secondo turno)
  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)

  Michael Berrer (secondo turno)
  Dominic Thiem (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2014
ATP World Tour 2014